de Grote bonte specht Dendrocopos major
de Middelste bonte specht Dendrocopos medius
de Kleine bonte specht Dendrocopos minor

zie ook: Dendrocopos